Meiwald ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Meiwald (* 1966), deutscher Politiker
 Uta-Verena Meiwald (* 1966), deutsche Politikerin

Siehe auch:
 Maiwald
 Maywald